Burco (fietsenfabriek)
 Burao, stad in Somalië